Зачарованный замок:
 «Заколдованный замок», или «Зачарованный замок» () — американский фильм режиссёра Роджера Кормана
 «Зачарованный замок», или «Страшный двор» () — польская опера Станислава Монюшко.
  — фильм 1936 года по опере Монюшко.